Mallos är ett släkte av spindlar. Mallos ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kardarspindlar
Mallos